Страјкер има више значења:
 Страјкер (Монтана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Страјкер (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Страјкер (борбено возило)